Giotto  henviser til to artikler:

 Giotto di Bondone — italiensk maler (1267-1337)
 Giotto (rumsonde) – en europæisk rumsonde, der udforskede Halleys Komet i 1986